Les Trihymenidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Colpodea et de l’ordre des Bryometopida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Trihymena, composé du préfixe tri-, « trois », et du grec υμένας / ymenas, « membrane ; peau ».

Description 
 décrit ainsi cette famille :

Distribution

Liste des genres 
Selon  :
 Trihymena Foissner, 1988

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Trihymenidae Foissner, 1988.

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 Images
 Genres Trihymena.

Notes et références

Notes

Références 

Ciliophora
Colpodea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)